Die Liste der Passagierschiffe auf dem Bodensee enthält Angaben zu ehemals auf dem See gefahrenen und zu im Betrieb befindlichen Fahrgastschiffen.

Liste 
Die Begriffsbestimmungen der Bauart basieren auf den in der Literatur benannten Bezeichnungen, die den Schiffsnamen dort regelmäßig in Kurzform als Präfix vorangestellt werden. Folgende Formen können bezeichnet werden: Katamarane, Glattdeckdampfer als Dampfschiff ohne Aufbauten, dazu die Gegenstücke Salondampfschiff oder Halbsalondampfschiff als Dampfschiffe mit Aufbauten. Als Schraubendampfer werden wieder Dampfschiffe mit Schiffsschraubenantrieb bezeichnet. Die Unterscheidung zwischen Schiff oder Boot ist in der Terminologie der Schiffahrtsverwaltungen am Bodensee eine besondere, aber übliche Bezeichnung. Hier werden Wasserfahrzeuge mit einem Fassungsvermögen bis zu 125 Personen als Boote bezeichnet. Wasserfahrzeuge mit einer Zulassung für eine größere Zahl an Fahrgästen als Schiffe.

Abkürzungen der Eigner 
 BSB = Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (D, ehemals ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG (DB), seit 2003 im Besitz der Stadtwerke Konstanz GmbH)
 VLB = Vorarlberg Lines-Bodenseeschifffahrt (Österreich, Nachfolger der ÖBB)
 SBS = Schweizerische Bodensee-Schifffahrt
 URh = Schifffahrtsgesellschaft Untersee & Rhein
 KN  = Stadtwerke Konstanz GmbH
 HSG = Hohentwiel Schiffahrtsgesellschaft mbH
 Kat = Katamaran-Reederei Bodensee
 Mg. Bodman = Motorbootgesellschaft Bodman mbH

Siehe auch 
 Weiße Flotte (Bodensee)
 Liste der Bodenseedampfschiffe

Literatur 
 Dietmar Bönke: Schaufelrad und Flügelrad. Die Schifffahrt der Eisenbahn auf dem Bodensee. GeraMond Verlag, München 2013, ISBN 978-3-86245-714-4

Weblinks 

 Privates Portal zur Bodenseeschifffahrt

Einzelnachweise 

Passagierschiffe, Bodensee
!Liste